Побединское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Побединское сельское поселение — входит в Быковский район

Новосибирская область 
 Побединское сельское поселение — входит в Усть-Таркский район

Томская область 
 Побединское сельское поселение — входит в Шегарский район

Хабаровский край 
 Побединское сельское поселение — входит в Хабаровский район